EPO puede referirse a:

Eritropoyetina, hormona de síntesis que aumenta la cantidad de glóbulos rojos para facilitar el intercambio de oxígeno en la sangre.
Oficina Europea de Patentes (European Patent Office), organización encargada de la aplicación administrativa del Convenio sobre la Patente Europea.
EPO, Material parecido al Telgopor, pero más resistente que este a los golpes y muy liviano. Se usa en aeromodelismo.
 Extended Prediction Orbit,  utilizado en un dispositivo de navegación GPS.
 Educación Primaria Obligatoria.